Диада (често като резултат на сдвояване) може да се отнася до:

 Диада (биология)
 Диада (математика)
 Диада (музика)
 Диада (социология)